Pupuan (Pupuan), een plaats in Indonesië
Pupuan (Tegallalang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing